El nombre Iván Vasilíev (Иван Васильев) puede referirse a las siguientes personas:

Iván Vasíliev, bailarín ruso;
Iván Vasíliev, triatleta ruso;